Nasic bzw. Nasić ist der Name von:

 Sandra Nasić (* 1976), deutsche Sängerin
 nasic, Xylometazolin- und Dexpanthenol-haltiges Nasenspray